Van-Dúnem oder Van Dunem ist der Familienname folgender Personen:

 Afonso Van-Dúnem M’Binda (1941–2014), angolanischer Außenminister und Diplomat 
 Cândido Van-Dúnem, angolanischer Offizier und Politiker
 Fernando José de França Dias Van Dúnem (* 1934), angolanischer Politiker
 Francisca Van Dunem (* 1955), portugiesische Juristin und Justizministerin 
 João Van-Dúnem (1952–2013), angolanischer Journalist und Medienmanager
 Maria de Lourdes Pereira dos Santos Van-Dúnem (1935–2006), angolanische Sängerin
 Pedro de Castro Van-Dúnem (1942–1997), angolanischer Diplomat und Politiker